Le morphème ronna, de symbole R, est le préfixe du Système international d'unités (SI) qui représente 10 (un milliard de milliards de milliards).

Par exemple :
 un ronnamètre () vaut  (environ ) ;
 un ronnagramme () vaut  donc  ; la masse de la Terre est d'environ .

Notes et références 

Multiple d'unité de mesure